Antonius Schulting – giurista danese
 Suzanne Schulting – pattinatrice di short track olandese